Adrien Lachenal – politico svizzero
 Albert-Eugène Lachenal – medico e politico francese
 Louis Lachenal – alpinista e maestro di sci francese